Реставрация може да се отнася за:
 реставрация – възстановяване на повреден предмет на изкуството или сграда в първоначалния вид
 реставрация – възстановяване на власт на предишни владетели, династии, режими
 Реставрация на Бурбоните – връщане на власт на Бурбоните във Франция през 1814 – 1830 г.
 Реставрация на Стюартите – връщане на власт на Стюартите в Англия и Шотландия през 1660 – 1685 г.
 Реставрация на Мейджи – възстановяване на монархията при император Мейджи в Япония през 1868 – 1889 г.